stazione di Milano Porta Romana – stazione ferroviaria di Milano
 stazione di Viterbo Porta Romana – stazione ferroviaria di Viterbo
 stazione di Porta Romana – stazione della metropolitana di Milano
 stazione funebre di Porta Romana – stazione tranviaria di Milano